Akal peut désigner :
 Akal, une maison d'édition espagnole.
 Akal, nom employé dans le sikhisme ;
 Akal Murati, prière sikhe ;
 Akal Takht, siège de l'autorité sikhe ;
 Akal Ustati, poème sikhe ;
 Sat Sri Akal, salutation sikhe ;
 Akal, ONG et marque internationale portant toute l'histoire, la culture amazigh qui veut dire libre ;
 akal, en amazigh (langue africaine), synonyme de terre nourricière, terre sans barrière et sans frontière, notre terroir notre bien commun.

Références